Evasión puede referirse a :

 Evasión, fuga de personas presas o retenidas en un lugar.
 Evasión, película de Argentina de 1947 dirigida por Ignacio Domínguez Riera.